Devil May Care steht für:

 Devil May Care (Band), eine Post-Hardcore-Band aus Würzburg
 Devil-May-Care, ein Film aus dem Jahr 1929
 Devil May Care, der Originaltitel des 36. James-Bond-Romans, der von Sebastian Faulks unter dem Pseudonym Ian Fleming geschrieben wurde, siehe Der Tod ist nur der Anfang
 Devil May Care (Annisokay-Album), drittes Studioalbum von Annisokay
 Devil May Care (Teri-Thornton-Album), auch als Lullaby of the Leaves veröffentlicht, ist ein Album der Musikerin Teri Thornton
 Devil May Care (Lied), ein Lied von Johnny Burke und Harry Warren 
Siehe auch:
 Devil May Cry